Jean Andreau peut désigner :
Jean Andreau (1890-1953), un ingénieur automobile français.
Jean Andreau (1939-), un historien français.